Continental:
 Continental AG — немецкая компания, производитель шин и покрышек.
 Continental Airlines — крупная американская и международная авиакомпания.
 Continental — марка бытовой техники в Бразилии.
 Continental — швейцарский часовой бренд, принадлежащий компании EVACO SA.
 Bentley Continental — модель представительского автомобиля.
 Continental — недолго существовавшая в конце 1950-х годов (1955—1958 модельные года) формально самостоятельная автомобильная марка, принадлежавшая Ford Motor Company.
Space Continental — ирландская компания производитель антигравитационные двигатели в космическое и авиационное сфере.